El Torneig de Casablanca 2015, conegut oficialment com a Grand Prix Hassan II 2015 és un esdeveniment tennístic disputat sobre terra batuda que està inclòs en les sèries 250 de l'ATP. La 29a edició del torneig es va disputar entre el 5 i el 13 d'abril del 2015 al Complex Al Amal de Casablanca, Marroc.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2015
ATP World Tour 2015